Franklinův ostrov, anglicky Franklin Island, může označovat jeden ze dvou ostrovů pojmenovaných po Johnu Franklinovi:

Franklinův ostrov (Antarktida), ostrov v Rossově moři v Antartidě
Franklinův ostrov (Grónsko), ostrov patřící Grónsku v Naresově průlivu